Руффінья́к-Сен-Серне́н-де-Рея́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 440 км на південь від Парижа, 125 км на схід від Бордо, 26 км на південний схід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 706 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1498,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Руффіньяк-Сен-Сернен-де-Реяк на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Руффіньяк-Сен-Сернен-де-Реяк на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь